

Arte 
 Medusa – dipinto del Caravaggio
 Medusa – dipinto di Pieter Paul Rubens
 Medusa – opera di Giacomo Manzù
 Medusa – opera di Gian Lorenzo Bernini
 Medusa Rondanini – statua, probabile copia tardo-ellenistica o augustea di un originale greco

Astronomia 
 149 Medusa – asteroide scoperto nel 1875

Cinema 
 La medusa – film di Christopher Frank del 1985
 Medusa – film incompiuto di Maya Deren del 1949
 Medusa Film – società italiana di produzione e distribuzione cinematografica

Editoria 
 Medusa – casa editrice di Roma
 Medusa – collana libraria della casa editrice Arnoldo Mondadori Editore, fondata da Arnoldo Mondadori

Fumetti 
 Madame Medusa – personaggio della Disney
 Medusa – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Medusa – personaggio del manga Soul Eater

Geografia 
 Medusa – census-designated place della Contea di Albany, New York (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Medusa – raccolta di storie di Arthur C. Clarke
 Medusa – titolo alternativo dell'edizione italiana del racconto di H. P. Lovecraft Medusa's Coil

Mitologia greca 
 Medusa – mostro della mitologia greca, una delle tre Gorgoni
 Medusa – nome di una figlia di Orsiloco e moglie di Polibo di Corinto
 Medusa – nome di una figlia di Pelia
 Medusa – nome di una figlia di Priamo re di Troia
 Medusa – nome di una figlia di Stenelo e di Nicippe

Musica 
 Medusa – album dei Trapeze
 Medusa – album cover di Annie Lennox
 Medusa – album dei Clan of Xymox
 I Medusa – album de I Medusa
 Medusa – album dei Paradise Lost
 Medusa – album di Lanz Khan
 Medusa – album di Loredana
 Medusa - cantante belga, pseudonimo di Evi Goffin
 I Medusa – gruppo musicale punk rock italiano
 Medusa – opera di Bruno Barilli
 Medusa – singolo di Jolin Tsai
 Medusa – singolo di Vale Lambo

Nautica 
 Méduse – fregata protagonista del naufragio al quale si ispirò Théodore Géricault per il famoso quadro La zattera della Medusa
 Medusa – sommergibile della Regia Marina entrato in servizio nel 1912
 Medusa – sommergibile della Regia Marina entrato in servizio nel 1932

Altro 
 Medusa – animale acquatico appartenente agli cnidari
 Medusa – cultivar di peperoncino
 Medusa – serie televisiva britannica e tedesca trasmessa nel 1976
 Trio Medusa – trio di comici italiani

Altri progetti